Газизова:

 Газизова, Зайтуна Сабировна (род. 1937) — заслуженная артистка Республики Башкортостан
 Газизова, Карина Ринатовна (род. 1985) — аниматор, режиссёр, художник-постановщик.
 Газизова, Лилия Ривкатовна (род. 1967) — русский поэт, переводчик, эссеист.
 Газизова, Халима Хисамутдиновна (род. 1933) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, каменщик.